Nella geografia del Nord America, il Continental Divide è lo spartiacque che divide il bacino idrografico dei fiumi che finiscono nell'Oceano Atlantico (e nel Mar Glaciale Artico) da quello dei fiumi che finiscono nell'Oceano Pacifico.

Il versante orientale si affaccia sull'immenso bacino fluviale del Missouri ed a sud fino al Rio Grande. Il versante occidentale o pacifico comprende il Gran Bacino ed i bacini dello Snake e del Colorado. Storicamente, era considerato l'ideale confine occidentale della Louisiana francese.

Voci correlate
Acquisto della Louisiana

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

America settentrionale